Joodse begraafplaats (Deldeneresch) aan de Flierweg
Joodse begraafplaats (achter Huize 't Eysink) aan de Hengelosestraat in Delden